Vadsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Vadsjön, sjö i Linköpings kommun och Norrköpings kommun,  (10,8 ha)
Vadsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun, 
Vadsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun, 
Vadsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (10,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn